El término picolezna grande puede referirse a:

 picolezna grande, el nombre común de la especie de ave Megaxenops parnaguae de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 picolezna grande, el nombre común de la especie de ave Xenops rutilans en Bolivia.